

Toponimi
 Villa Castelli – città argentina
 Villa Castelli – comune italiano

Edifici
 Villa Castelli – villa di Castiraga Vidardo
 Villa Castelli – villa di Ispra
 Villa Castelli – villa di Stresa